Ferdinando I di Borbone – duca di Parma, Piacenza e Guastalla
 Ferdinando II di Borbone – re del Regno delle Due Sicilie
 Ferdinando VI di Borbone – re di Spagna
 Ferdinando VII di Borbone – re di Spagna
 Ferdinando I di Borbone-Due Sicilie – re di Napoli e del Regno delle due Sicilie
 Ferdinando Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile francese
 Ferdinando Pio di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Carlo Ferdinando di Borbone-Francia – nobile francese
 Luigi Ferdinando di Borbone-Francia – nobile francese
 Ferdinando Filippo di Borbone-Orléans – nobile e generale francese